Das Axion Swiss Bank Open 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Chiasso. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour und fand vom 23. bis 28. April 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Axion Swiss Bank Open 2019 fand am 22. April 2019 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.
Folgende Spielerinnen haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Website der ITF

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Chiasso